Spencer Gore porazil ve finále Angličana Williama Marshalla 6–1,6–2 a 6–4.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 1877